est une expression anglaise signifiant « dernier rendez-vous ». Elle peut faire référence à :

 , album d'Emmylou Harris sorti en  ;
 , album d'Eric Dolphy sorti en .

Voir aussi